Henry Hyde kan  syfta på bland andra:

 Henry Hyde (1563–1634), engelsk politiker
 Henry Hyde (omkring 1605–1650), engelsk rojalisisk diplomat
 Henry Hyde, 2:e earl av Clarendon (1638–1709), engelsk politiker
 Henry Hyde, 4:e earl av Clarendon (1672–1753), engelsk politiker
 Henry Hyde, viscount Cornbury (1710–1753), engelsk politiker
 Henry Hyde (1924–2007), amerikansk politiker